Hockemeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Hockemeyer (1935–2020), deutscher Unternehmer, Politiker (CDU) und hanseatischer Mäzen
 Herbert Hockemeyer (1909–1983), deutscher Arzt und Sanitätsoffizier
 Tom Hockemeyer alias Trutz Hardo (* 1939), deutscher Reinkarnationstherapeut und Autor